Dominic Thiem era il detentore del titolo ma non prende parte a questa edizione per un infortunio al polso sinistro.

Daniil Medvedev ha battuto in finale in tre set Novak Đoković, negando al serbo di vincere il Grande Slam.

Teste di serie 

  Novak Đoković (finale)
  Daniil Medvedev (campione)'  Stefanos Tsitsipas (terzo turno)  Alexander Zverev (semifinale)  Andrej Rublëv (terzo turno)  Matteo Berrettini (quarti di finale)  Denis Shapovalov (terzo turno)  Casper Ruud (secondo turno)  Pablo Carreño Busta (primo turno)  Hubert Hurkacz (secondo turno)  Diego Schwartzman (quarto turno)  Félix Auger-Aliassime (semifinale)  Jannik Sinner (quarto turno)  Alex De Minaur (primo turno)  Grigor Dimitrov (secondo turno)  Cristian Garín (secondo turno)  Gaël Monfils (terzo turno)  Roberto Bautista Agut (terzo turno)  John Isner (primo turno)  Lorenzo Sonego (primo turno)  Aslan Karacev (terzo turno)  Reilly Opelka (quarto turno)  Ugo Humbert (primo turno)  Daniel Evans (quarto turno)  Karen Khachanov (primo turno)  Cameron Norrie (primo turno)  David Goffin (primo turno)  Fabio Fognini (primo turno)  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)  Marin Čilić (primo turno)  Alexander Bublik (secondo turno)  Filip Krajinović (primo turno) Wildcard 

  Jenson Brooksby (quarto turno)  Ernesto Escobedo (secondo turno)  Brandon Nakashima (secondo turno)  Emilio Nava (primo turno)  Max Purcell (primo turno)
  Sam Riffice (primo turno)
  Jack Sock (terzo turno)
  Zachary Svajda (secondo turno)

Qualificati

  Maxime Cressy (secondo turno)  Evgenij Donskoj (primo turno)  Christopher Eubanks (primo turno)  Peter Gojowczyk (quarto turno)  Quentin Halys (primo turno)  Antoine Hoang (primo turno)  Cem İlkel (primo turno)  Ivo Karlović (primo turno)  Henri Laaksonen (primo turno)
  Kamil Majchrzak (terzo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)
  Alex Molčan (terzo turno)
  Oscar Otte (quarto turno)
  Holger Rune (primo turno)
  Marco Trungelliti (secondo turno, ritirato)
  Botic van de Zandschulp (primo turno)

 Lucky loser 

  Michail Kukuškin (primo turno)  Yūichi Sugita (secondo turno)''

 Bernabé Zapata Miralles (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 2021